Shue (v ženské přechýlené formě Shueová) je příjmení, které nosí více osobností:

 Elisabeth Shue (* 1963) – americká herečka, sestra Andrewa
 Andrew Shue (* 1967) – americký herec, bratr Elisabeth
 Gene Shue (1931–2022) – americký basketbalista a trenér
 Larry Shue (1946–1985) – americký herec a dramatik

Související články 
 Feng-šuej – tradiční čínské učení zabývající se vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase